Hokejový turnaj v rámci Asijských zimních her 2017 se konal od 18. do 25. února 2017 na stadionech Cukinamu (top divize a ženy), Mihako (1. divize) a Hošioki (2. divize) v Sapporu v Japonsku. Do turnaje mužů se přihlásilo 20 týmů, ale po odhlášení Bahrajnu a dikvalifikaci Íránu jich bylo klasifikováno osmnáct. Ty byly rozděleny do tří výkonnostních skupin, aby se omezil počet jednoznačných zápasů. Top divize měla čtyři účastníky, první divize šest účastníků a druhá divize deset přihlášených a osm klasifiovaných. Vítězství si připsali domácí hráči Kazachstánu před hráči Jižní  Koreje, Japonska a Číny. V ženách se účastnilo šest týmů, hrály v jedné skupině každý s každým a rozdělily si medaile v pořadí Japonsko, Čína a Kazachstán.

Výsledky a tabulky

Muži

Top divize

První divize

Druhá divize 
Ve druhé divizi byly týmy rozděleny do dvou skupin, přičemž první dva z každé skupiny se utkaly o pořadí a zbývající pořadí bylo určeno na základě výsledků ve skupinách.

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Zápasy Íránské mužské hokejové reprezentace

Asijské zimní hry 2017
Lední hokej na asijských zimních hrách
Lední hokej v roce 2017
Lední hokej v Japonsku